Burljuk ist der Familienname folgender Personen:

Dawid Dawidowitsch Burljuk (1882–1967), russisch-amerikanischer Künstler
Wladimir Dawidowitsch Burljuk (1886–1917), russisch-ukrainischer Künstler, Bruder von Dawid Dawidowitsch Burljuk